La voce della tortora (The Voice of the Turtle) – opera teatrale di John William Van Druten del 1943
 La voce della tortora (The Voice of the Turtle) – film del 1948 diretto da Irving Rapper
 The Voice of the Turtle – album di John Fahey del 1968